Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты: 
 Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO3.
 Кальцинированная сода, бельевая сода, калёная сода — безводный карбонат натрия Na2CO3
 Каустическая сода — гидроксид натрия NaOH.
 Кристаллическая сода — общее название кристаллогидратов кальцинированной соды:
 Натрон — Na2CO3·10H2O
 Термонатрит — Na2CO3·H2O.

Предприятия:
 «Сода» — российское химическое предприятие.

Организмы:
 Сода () — род растений семейства Амарантовые.

Персоналии:
 Сода, Акио (1909—?) — японский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1932 года.

См. также 
 «Soda Stereo» () — аргентинская рок-группа.
 Крем-сода (значения)